Fragonard bezeichnet den Familiennamen folgender Personen:
 Alexandre-Évariste Fragonard (1780–1850), französischer Maler und Bildhauer
 Jean-Honoré Fragonard (1732–1806), französischer Maler
 Honoré Fragonard (1732–1799), französischer Anatom

Fragonard steht zudem für:
 (8235) Fragonard, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Musée Fragonard, ein Museum in Maisons-Alfort bei Paris
 Fragonard, eine bekannte Parfümfabrik in der französischen Stadt Grasse